Circulo central pueden referirse a los siguientes artículos:

 Círculo central, parte de un campo de fútbol.
 Círculo Central, marca mexicana de vestuario.
 Círculo central, programa de televisión chileno.
 «Círculo central» (2004), nivel del videojuego Kirby y el laberinto de los espejos.